Станислав Витальевич Савари (род. 1 июля 1934, Ташкент) — пианист, Народный артист Украины (1994), профессор и заведующий кафедрой концертмейстерского мастерства Донецкой государственной музыкальной академии имени С. Прокофьева, главный концертмейстер Донецкой Донецкой областной филармонии.

Биография 
Родился 1 июля. В детстве заболел полиомиелитом. Учился в Ташкентской консерватории на фортепианном и историко-теоретическом отделениях.

Работал в Узбекской филармонии, концертмейстером на радио и телевидении.

В 1969 году переехал из Ташкента в Донецк по приглашению работать в созданной Донецком музыкально-педагогическом институте.

Издал книги «Партию фортепиано исполняет…», «Двадцать шагов до рояля».

Публикации 
 Савари С. Музыкант, патриот Донбасса : становление муз. искусства Донецка — Г. М. Эдельштейн // Веч. Донецк.-2008.- 4 марта.- (Память).

Ссылки 
 
 
 Видеоканал Савари, Станислав Витальевич на Youtube
 
 

Выпускники Узбекской консерватории
Преподаватели Узбекской консерватории
Преподаватели ДонГМА
Народные артисты Украины
Концертмейстеры